Hawa peut désigner :

Prénom

Toponyme 

 , village syrien ;
 Îles Hawar, un archipel de Bahreïn ;
 Wadi Hawar, un des 2 départements composant la région de l'Ennedi au Tchad.

Divers 
 Chambre d'opération Hawar Kilis, une coalition militaire syrienne.